Кашан — річка у Туркменістані, притока річки Мургабу
 Кашан — середньовічне місто у Волзькій Булгарії
 Кашан () — місто в Ірані, провінція Ісфахан
 Кашан () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн
 Кашан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди